Aleksander Vinter – disc jockey, produttore discografico, musicista e cantante norvegese
 Julie Vinter Hansen – astronoma danese
 Gilbert Vinter – direttore d'orchestra e compositore inglese
 Ülo Vinter – compositore estone